Niemiecka dywizja pancerna:
 14 Dywizja Pancerna (III Rzesza)

Amerykańska dywizja pancerna:
 14 Dywizja Pancerna (USA)